

Patronyme 

 Johnny Ryan, un auteur-dessinateur de BD américain.

Télévision 
Johnny Ryan peut aussi désigner :
 Johnny Ryan, un téléfilm américain de 1990.